Il bardo è un antico poeta o cantore di imprese epiche presso i popoli celtici.

Bardo (spiritualità), nel buddhismo periodo interincarnativo tra un decesso ed una successiva nascita fisici nella tradizione tibetana, come esemplificato nel testo classico sul tema Libro tibetano dei morti. Questo stato intermedio viene anche chiamato antarabhava dal buddhismo theravada.
Bardo (nome), nome proprio di persona italiano maschile.
Bardo, denominazione in lingua slovena del comune italiano di Lusevera (UD)
Bardo, frazione di Pulfero (UD)
Bardo (Polonia), comune polacco del Voivodato della Bassa Slesia.
Bardo (Dungeons & Dragons), classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons.

Pagine correlate 
Museo nazionale del Bardo di Tunisi, uno dei più importanti musei di archeologia romana.